La Prva hrvatska košarkaška liga 2017-2018 è stata la 27ª edizione del massimo campionato croato di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Cedevita Zagabria.

Regular season

Playoffs

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018